Kaukalosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaukalosaari (ö i Tammerfors), Birkaland, 
 Kaukalosaari (ö i Övre Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar